

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Contea di Gregg – contea del Texas

Onomastica
 Gregg – ipocoristico inglese del nome proprio di persona Gregorio

Persone
 Bradley Gregg – attore, regista, scrittore e produttore cinematografico statunitense
 Clark Gregg – attore, sceneggiatore e regista statunitense
 Forrest Gregg – allenatore di football americano ed ex giocatore di football americano statunitense
 Gerard Gregg – calciatore britannico
 Harry Gregg – calciatore e allenatore di calcio nordirlandese
 Jessica Gregg – pattinatrice di short track canadese
 John Robert Gregg – inventore, insegnante, linguista, giornalista, benefattore e stenografo irlandese
 Julie Gregg – attrice statunitense
 Richard Gregg – filosofo, sociologo ed intellettuale statunitense
 Sheldon Gregg – bassista giamaicano